El apellido Temboury puede referirse a:
 Juan Temboury (1899-1965), académico, investigador y político español;
 Miguel Temboury (n. 1969), jurista español;
 Pedro Temboury (n. 1971), director de cine español.